Il doppio del torneo di tennis Bressanone Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Miketa e Radovan Svetlík che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Anthony Parun 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Thomas Strengberger (primo turno)
 Omar Camporese /  Massimo Valeri (semifinali)

 Marcelo Charpentier /  Jose Frontera (quarti di finale)
 Dušan Vemić /  Kobi Ziv (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bressanone Challenger 1999